

Toponymes 

 Brusson, commune française du département de la Marne.
 Brusson, commune italienne de la Vallée d'Aoste.

Patronymes 

 Pierre Brusson (1919-2005), résistant français, Compagnon de la Libération.
 Paul Brusson (1921-2011), résistant belge de la Seconde Guerre mondiale.
 Christine Brusson (1963-), écrivaine française.